Arnold Munthe henviser til:

 Arnold Munthe (teolog) (1590–1629) – dansk teolog og skolemand
 Arnold Munthe (officer) (1856–1926), svensk officer, historisk forfatter og dramatiker